Цивилизация (значения):

 Цивилизация — локализованное во времени и пространстве общество.
 Цивилизация (телекомпания) — российская телекомпания, специализирующаяся на производстве научно-просветительских программ и фильмов.
 Цивилизация (игра) — серия компьютерных и настольных игр в жанре пошаговой стратегии.
 Цивилизация Mare Nostrum (игра) — настольная игра в жанре пошаговой стратегии.

Примечания